Schnek ist der Familienname folgender Personen:
 Georges Schnek (1924–2012), belgischer Universitätsprofessor für Judaistik
 Friedrich Schnek (1900–1947), österreichischer Jurist und Widerstandskämpfer gegen den Nationalsozialismus, Träger der British-Empire-Medaille

Siehe auch:
 Schneck
 Schnegg